Polglase ist der Familienname folgender Personen:

 Todd Polglase (* 1981), australischer Rugby-Spieler
 Van Nest Polglase (1898–1968), US-amerikanischer Art Director